2 miejscowości w Polsce:
 Lubinowo – kolonia w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Lipsk
 Lubinowo – osada w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Płaska
miejscowości na Białorusi

 Lubinowo – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Lubinowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.